Landtagswahlkreis 132 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund IV (2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Siegen II (1975)
 Landtagswahlkreis Siegen-Land II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Büren (1947 bis 1962)